Roelvinkstraat (Bredevoort), een straat in Bredevoort
 Roelvinkstraat (Winterswijk), een straat in Winterswijk